Секула — фамилия:

 Секула, Анджей (род. 1954) — американский кинооператор и кинорежиссёр польского происхождения.
 Секула, Бела (1881—1966) — венгерский филателист и торговец марками.
 Секула, Джон (род. 1969) — американский музыкант и бывший гитарист.